Edge of the Earth – singolo dei Thirty Seconds to Mars del 2003
 Edge of the Earth – album dei Sylosis del 2011